William Foster (zwemmer) (1890-1963), Brits zwemmer
 William Foster (atleet) Brits atleet gespecialiseerd in de marathon
 William Foster (personage) personage in The Young and the Restless